Khatibi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkebir Khatibi (1938–2009), marokkanischer Schriftsteller
 Rasoul Khatibi (* 1978), iranischer Fußballspieler